Gabian peut désigner :
 le nom occitan et marseillais  du goéland leucophée ;
Gabian jusqu'à la fin du , « fermier général » à Marseille ; « douanier » à Nice
Gabian ou « gabelou » jusqu'à la fin du , préposé chargé de la collecte de la  « gabelle »
 la commune de Gabian, dans le département de l'Hérault ;
 Gabian, le nom en français de la ville italienne de Gabiano.